Saint-Privé ist die Bezeichnung folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Privé (Saône-et-Loire), Département Saône-et-Loire
 Saint-Privé (Yonne), Département Yonne
 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Département Loiret